Аллея Геро́ев:

 Аллея Героев — бульвар в центре Волгограда.
 Аллея Героев — композиционная ось Московского парка Победы в Санкт-Петербурге.
 Аллея Героев — центральная аллея города Сердобск.
 Аллея Героев — сквер в Чернигове.
 Аллея Героев — мемориальный комплекс, находящийся на улице Ленина в городе Элиста, Калмыкия.

См. также 
 Аллея Героев России
 Переулок Героев
 Площадь Героев
 Проспект Героев
 Улица Героев